Hönigern steht für:

 Miodary (Hönigern), Ort der Landgemeinde Świerczów
 Miodary (Hönigern), Ort der Landgemeinde Dobroszyce